Dmytro Hračov – arciere ucraino
 Hlib Hračov – calciatore ucraino
 Viktor Hračov – allenatore di calcio ed ex calciatore sovietico